Assier est un toponyme mais également le patronyme de familles distinctes.

Toponyme 
 Assier, village du département du Lot en Occitanie

Patronyme 
 Famille Assier :
 Jean Assier
 Jean Bruno Assier de Montrose
 Charles André Assier de Pompignan
 Famille d'Assier de Tanus, famille française éteinte qui était originaire de la province du Rouergue